Палестина — історична область на Близькому Сході.
 Палестинська автономія — перехідна форма самовизначення палестинського народу.
 Палестинська держава — сучасне державне утворення палестинського народу.
 Візантійська Палестина — період в історії Палестини, коли вона перебувала під владою Візантії.